Тіа Денніс (* 1992) — ліберійський футболіст, захисник. Виступав за національну збірну Ліберії.
 Тіа Каррере (* 1967) — американська актриса, модель, співачка.
 Тіа Танака (* 1987) — американо-в'єтнамська порноакторка.

 Олів'є Тіа (* 1982) — івуарійський футболіст, який грав на позиції нападника.

 Тіа-Маре — село у повіті Олт в Румунії.
 Тіа-Маре — комуна у повіті Олт в Румунії.

 Тіа Марія — міцний ямайський лікер.